regeneratie (biologie), herstelmechanisme van verloren gegane lichaamsdelen
 regeneratie (scheikunde), een methode om een filter, katalysator of een ionenwisselaar weer geschikt te maken voor gebruik
 regeneratie (ecologie), herstel van een ecosysteem nadat er delen uit zijn verwijderd

Het woord 'regeneratie' kan betrekking hebben op nog meer begrippen, met name betreffende het herstel van iets.